Palaeopsychops dodgeorum  — ископаемый вид сетчатокрылых насекомых рода Palaeopsychops  из семейства Ithonidae (ранее в Polystoechotidae). Обнаружен в эоценовых отложениях Канады (Quilchena, British Columbia, Canada, Coldwater Beds Formation, около 50 млн лет).
Длина переднего крыла 45 мм.
Вид Palaeopsychops dodgeorum был впервые описан в 2003 году американским палеоэнтомологом С. Б. Арчибальдом (S. B. Archibald; Department of Organismic and Evolutionary Biology, Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Cambridge, США) и российским энтомологом В. Н. Макаркиным (Биолого-почвенный институт ДВО РАН, Владивосток, Россия). Таксон Palaeopsychops dodgeorum включён в состав рода . Сестринские таксоны: , , , , , , , , .

Примечания

Литература

Ссылки 
 eol.org: Palaeopsychops.

Вымершие итониды
Фоссилии, описанные в 2003 году
Насекомые эоцена
Ископаемая фауна Северной Америки
Фоссилии из эоценовых отложений Канады